Crossford bezeichnet folgende schottischen Ortschaften:

 Crossford (Dumfries and Galloway)
 Crossford (Fife)
 Crossford (South Lanarkshire)